Les Championnats d'Europe de judo par équipes mixtes 2021,troisième édition des Championnats d'Europe par équipes de judo mixtes (deuxième si on ne compte pas les éditions dans le cadre des Jeux européens), ont lieu le  au Rima Batalova Center of Sport de Oufa, en Russie.

Les Championnats d'Europe de judo 2021 ont lieu eux à Lisbonne, au Portugal, du 16 au 18 avril 2021.

Podiums

Résultats

Tour principal

Phase de repêchage

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats d'Europe par équipes de judo
 Union européenne de judo

Liens externes 
 

2021
Judo
Sport en Russie en 2021
Sport en novembre 2021
Judo en 2021
Championnat d'Europe en Russie
Compétition de judo en Russie
Sport à Oufa